Државна химна Туниса носи назив „Браниоци домовине” (). Текст су написали Мустафа Садик ел Рафиа и Абу ел Касим ел Шаби.

Историја 
Текст ове химне потиче из песме коју је тридесетих година 20. века саставио египатски песник Мустафа Садик ел Рафиа, пореклом из Либана. Иако се прво мислило да је музику компоновао Мухамед Абдел Вехаб туниски музиколог Салах ел Махди тврди да је мелодију за химну осмислио песник Ахмед Хајредин, а оригиналну музику за песму је компоновао Закарија Ахмед.

Последње стихове химне написао је Абу ел Касим ел Шаби. Према Ел Махдију, ови стихови су придодати химни јуна 1955. године.

Позната још и као „Химна револуције”, извођена је на састанцима владајуће партије, -{Neo Destour}-, која је касније променила име у Социјалистичка Десторијанска Странка. „Браниоци домовине” је привремено служила као химна од свргнућа монархије 25. јула 1957. године, када је изабрана уместо -{Salam al-Bey}- до постављања -{Ala Khallidi}- за званичну химну, али је враћена у употребу после државног удара 7. новембра 1987. када је за председника изабран Зин ел Абидин ибн Али.

Текст

Државна химна

Референце 

Тунис
Тунис